Jack Ary (1919-1974), comédien français ;
 Sylvia Ary (1923-2015), peintre québécoise ;
 Elijah Ary (1972-), tibétologue et écrivain canadien.